La 12,5 km a inseguimento maschile dei Campionati mondiali di biathlon 2011 si è svolta il 6 marzo 2011 alle 14:00 (UTC+5). Hanno partecipato i primi 60 classificati della gara sprint.

Risultati

Note

Inseguimento maschile